Cal Garriga (Banyeres del Penedès)
 Cal Garriga (Bràfim)
 Cal Garriga (Cardona)
 Cal Garriga (Figuerola del Camp)
 Cal Garriga (Sanaüja)